RPT est un sigle de trois lettres pouvant désigner :
 le Rassemblement du peuple togolais, un parti politique du Togo ;
 Ramco-Gershenson Properties Trust, une société cotée en bourse à New York (NYSE) ;
 Réseau public de transport, nom générique utilisé notamment pour désigner le réseau électrique de RTE ;
 la résistance pulmonaire totale, une mesure de physiologie vasculaire ;
 la réticulopéritonite traumatique, maladie des ruminants ;
 la rupture de pont thermique, procédé consistant à intercaler un matériau isolant dans les domaines de la menuiserie et de la construction en général  ;
 les royaumes publics de test de Blizzard Entertainment, une société américaine de jeux virtuels.